

События 
 Реккесвинт становится королём вестготов.
 Мартин I избран римским папой.
 Латеранский синод в Риме под председательством Мартина. Проклял монофелитство и типос императора.
 Арабский флот из 120 кораблей под командованием Абдуллы ибн Сабды, приплыл из Аккры, напал и захватил Кипр, опустошил многие острова.

Скончались 
 6 июля — Гоар (святой), отшельник, священник, католический святой.
 Иоанн Лествичник — христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря.
 14 марта — Ландон (епископ Реймса).
 Рогаллах мак Уатах — король Коннахта.
 Сога-но Кура-но Ямада-но Исикава-но Маро — японский государственный и политический деятель 1-й половины VII века периода Асука.
 14 мая — римский папа Теодор I
 10 июля — китайский император Тайцзун Ли Шиминь.
 Убайй ибн Каб — сподвижник пророка Мухаммада и его секретарь.

См. также